Bañado kan syfta på följande platser:

Argentina 

 El Bañado (ort, lat -28,62, long -65,86), Catamarca, 
 Bañado de Ovanta, kommunhuvudort, Catamarca, 

Robotskapade Argentinaförgreningar